

Patronyme 

 Toussaint Rémond de Saint-Mard (1682-1757), écrivain français.

Toponyme 

 Saint-Mard, commune française de l'Aisne ;
 Saint-Mard, commune française de la Charente-Maritime ;
 Saint-Mard, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Saint-Mard, commune française de Seine-et-Marne ;
 Saint-Mard, commune française de la Somme ;
 Saint-Mard, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Valines ;
 Saint-Mard, section de la commune belge de Virton, en Wallonie dans la province de Luxembourg ;
 Saint-Mard-de-Réno, commune française de l'Orne ;
 Saint-Mard-de-Vaux, commune française de Saône-et-Loire ;
 Saint-Mard-lès-Rouffy, commune française de la Marne ;
 Saint-Mard-sur-Auve, commune française de la Marne ;
 Saint-Mard-sur-le-Mont, commune française de la Marne ;
 Marizy-Saint-Mard, commune française de l’Aisne ;
 Pont-Saint-Mard, commune française de l’Aisne ;
 Gare de Dammartin - Juilly - Saint-Mard, gare française de Seine-et-Marne ;
 Château de Pont-Saint-Mard, château français de l’Aisne ;
 Château de Marizy-Saint-Mard, château français de l’Aisne ;
 Église Saint-Médard de Pont-Saint-Mard, église française de l’Aisne ;
 Église Saint-Médard de Saint-Mard (Aisne), église française de l’Aisne ;
 Église Saint-Martin de Marizy-Saint-Mard, église française de l’Aisne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France